Sebetu (sebettu) ist das akkadische Wort für sieben. es bedeutet außerdem:

 einen Tag im Babylonischen Mondkalender, siehe Babylonischer_Kalender#Mondmonatstage
 das Gestirn der Pleiaden, siehe Šebettu